

Települések 
Magnolia (Alabama)
Magnolia (Arkansas)
Magnolia (Delaware)
Magnolia (Florida)
Magnolia (Illinois)
Magnolia Township (Putnam megye, Illinois)
Magnolia (Indiana)
Magnolia (Iowa)
Magnolia Township (Harrison megye, Iowa)
Magnolia (Minnesota)
Magnolia Township (Rock megye, Minnesota)
Magnolia (Mississippi)
Magnolia (Missouri)
Magnolia (New Jersey)
Magnolia (Észak-Karolina)
Magnolia Township (Duplin megye, Észak-Karolina)
Magnolia (Ohio)
Magnolia (Texas)
Magnolia (Seattle)
Magnolia (Nyugat-Virginia)
Magnolia (Wisconsin)
Magnolia (közösség, Wisconsin)

Filmművészet 
 Magnólia, 1999-es amerikai film
 Magnolia, 2019-es amerikai film

Más
liliomfa (Magnolia) növénynemzetség latin neve
 Magnólia, keresztnév